Die 11. Badminton-Weltmeisterschaft fand 1999 in Kopenhagen, Dänemark, zwischen dem 16. und 23. Mai in der Brøndby Hallen statt. Folgend die Ergebnisse im Herreneinzel. Zum Erreichen der Hauptrunde mussten 95 Spieler in die Qualifikation.

Qualifikation

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Hauptrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Weblinks 
 http://www.worldbadminton.com/results/19990518_WorldChampionships/results.htm
 http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=0C8BEFBC-C502-47FB-8C0B-A57F034F3452

Herreneinzel